Yasuke peut faire référence à :
 Yasuke, nom japonais d'un esclave africain qui a vécu au  ; 
 Yasuke, album et chanson du groupe de rap français IAM sortis en 2019 ; 
 Yasuke, série d'animation produite par MAPPA et sortie en 2021 sur Netflix.

Homonymie